Тасшокы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тасшокы — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Тасшокы — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Тасшокы — село в Жалагашском районе Кызылординской области.